Der Khon Kaen Mordindang Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Khon Kaen, der in der Thai League 3 (North/Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse spielt. Der Verein repräsentiert die Universität Khon Kaen.

Erfolge 
 Thailand Amateur League – North/East: 2018

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im 50th Anniversary Stadium of Khon Kaen University (Thai ) in Khon Kaen aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 8000 Personen, davon 2000 Sitzplätze. Eigentümer der Sportanlage ist die Universität Khon Kaen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 15. Oktober 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2019

Weblinks 
 
 
 Khon Kaen Mordindang FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Khon Kaen Mordindang FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Khon Kaen Mordindang FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Khon Kaen Mordindang, FC
Gegründet 2018
Sport (Khon Kaen)